Lancaster (Lancashire), een stad in het Engelse graafschap Lancashire
 City of Lancaster, een district in het Engelse graafschap Lancashire

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Lancaster (Californië)
 Lancaster (Kansas)
 Lancaster (Kentucky)
 Lancaster (Massachusetts)
 Lancaster (Minnesota) 
 Lancaster (Missouri)
 Lancaster (New Hampshire)
 Lancaster (New York)
 Lancaster (Ohio)
 Lancaster (Pennsylvania)
 Lancaster (South Carolina)
 Lancaster (Texas)
 Lancaster (Wisconsin)

Plaatsen in Canada:
 Lancaster (Ontario)

Personen 
 Brett Lancaster, een Australisch wielrenner
 Burt Lancaster, een Amerikaans acteur
 Sarah Lancaster, een Amerikaans actrice

Producten 
 Lancaster Cosmetica, een Frans merk huidverzorgingsproducten
 Lancaster (computerspel), een computerspel

Zie ook 
 Hertog van Lancaster
 Huis Lancaster, een Engels adellijk geslacht
 Avro Lancaster, een zware bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog